Balbo ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Balbo (* 1966), ehemaliger argentinischer Fußballspieler
 Cesare Balbo (1789–1853), italienischer Staatsmann und Schriftsteller
 Ennio Balbo (1922–1989), italienischer Schauspieler
 Italo Balbo (1896–1940), faschistischer Luftwaffenminister, Luftmarschall und Begründer der italienischen Luftwaffe
 bezogen hierauf eine von ihm getragene Bartform
 Julien Balbo (* 1979), französischer Squashspieler